Бохуславице могу бити:

 Бохуславице (Јихлава), насељено мјесто у округу Јихлава, крај Височина, Чешка Република
 Бохуславице (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Бохуславице (Опава), насељено мјесто у округу Опава, Моравско-Шлески крај, Чешка Република
 Бохуславице (Простјејов), насељено мјесто у округу Простјејов, Оломоуцки крај, Чешка Република
 Бохуславице (Шумперк), насељено мјесто у округу Шумперк, Оломоуцки крај, Чешка Република